Александрийская и Телеорманская епархия () — епархия Румынской православной церкви с центром в городе Александрия в Румынии. Входит в состав Митрополии Мунтении и Добруджи. Объединяет приходы и монастыри жудеца Телеорман.

Правящий архиерей — епископ Александрийский и Телеорманский Галактион (Стынгэ) (с 1 сентября 1996 года).

История 
Епархия учреждена 25 октября 1995 года путём выделения из Арджешской епархии. 4 июля 1996 года первым епископом новоучреждённой епархии был избран архимандрит Галактион (Стынгэ). 1 сентября того же года в Александрии состоялась его архиерейская хиротония и возведение на кафедру.

Архиереи 
 Каллиник (Аргату) (25 октября 1995 — 1 сентября 1996) в/у, еп. Арджешский и Мушельский
 Галактион (Стынгэ) (с 1 сентября 1996 года)

Примечания 

Епархии Румынской православной церкви
Телеорман (жудец)
Организации, основанные в 1996 году
Митрополия Мунтении и Добруджи
1996 год в Румынии
Появились в 1990-е годы в Румынии
1996 год в религии